Osoby o tym nazwisku:
 Lennart Carleson – matematyk szwedzki
 Per Carleson – szwedzki szermierz